Skottorp kan henvise til:

 Skottorp (Laholms kommun) – en bebyggelse i Laholms kommun
 Skottorp (slot) – et slot ved denne bebyggelse